Springbrook può riferirsi a varie località:

Australia
 Springbrook (Queensland)

Stati Uniti
 Springbrook (Dakota del Nord)
 Springbrook (Iowa)
 Springbrook (Wisconsin)